Red Pepper Film — российская кинокомпания. Штаб-квартира компании расположена в Екатеринбурге. Также компания имеет представительство в Москве. В 2021 году зарегистрирован офис Red Pepper Film в Берлине.

История 
Компания начала свой путь в качестве рекламного агентства «Red Pepper» в 2006 году. За десять лет работы в сфере рекламы агентство из Екатеринбурга получила международное признание, сделав несколько громких кейсов и поучаствовав в престижных рекламных премиях, включая Cannes Lions и Webby Awards.
2016 году на пике популярности агентства, его основатель Данил Голованов и креативный директор Иван Соснин принимают решение уйти из рекламной индустрии, чтобы сфокусироваться на собственном контенте и создают Red Pepper Film. С тех пор они снимают кино для брендов и музыкальные клипы, создавая с нуля брендированный контент в России и за ее пределами.

В 2016 году выходит «Piter by» — первый художественный фильм, созданный в коллаборации с сетью кондитерских «Буше». В нем приняли участие Олег Гаркуша, Павел Баршак, Евгений Цыганов, Константин Хабенский и другие. Режиссером фильма стал Алексей Соболев. Через год вышло продолжение фильма «Piter by Каста», где в главные роли вместе с Ксения Раппопорт, Артур Смольянинов Юлия Топольницкая Юрий Музыченко Анжелика Тиманина Александр Галибин сыграли Владислав Лешкевич Андрей Пасечный Михаил Епифанов и Антон Мишенин из Каста (группа).

В особенности компания Red Pepper Film известна по совместной работе с Дядя Ваня (бренд) над киноальманахом «Иваново счастье» — это первый полнометражный фильм, созданный русским брендом и вышедший в прокат. Картина состоит из 5 короткометражных новелл, основанных на размышлениях вахтовика Ивана (Антон Адасинский), который в силу жизненных обстоятельств преодолевает более 9000 км, чтобы вернуться домой. На своем пути он встречает много интересных людей: военных, студентов, мамочек с детьми, мужчин, женщин, стариков. В фильме приняли участие Алексей Серебряков Антон Адасинский Федор Добронравов Кирилл Кяро Юлия Ауг Ольга Сутулова Марина Васильева и другие известные актеры. Режиссером фильма стал Иван Соснин. В  2019 году новелла Интервью входящая в состав фильма получила кинопремию «Золотой орёл» за лучший короткометражный фильм, а также спецприз жюри Кинотавр.

Также Red Pepper Film известны по своим клипам Мумий Тролль, Noize MC, Иван Дорн, IOWA, DDT, Feduk, Антоха МС, Mgzavrebi, Аигел, RSAC и другим популярным музыкальным исполнителям. В 2019 году вышел клип на совместную песню Noize MC и POD «Chaising the Horizon», снятый в Калифорния на Мексиканской границе.

1 апреля 2020 года основатель Red Pepper Film Данил Голованов объявил о разработке собственного стриминга «One Dollar TV».

В 2021 году совместно с Роман Либеров Red Pepper Film создали 21 видеоклип к трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию Осип Мандельштам, в записи которого приняли участие Alina Pash, Женя Мильковский Нервы (группа), Свидание, Илья Лагутенко и Кудамир Катица, Zoloto, Shortparis, Леонид Агутин, Mgzavrebi, IOWA, Алина Орлова, Daniel Shake, Володя Котляров Порнофильмы (группа), Александр Маноцков, OQJAV, Tequilajazzz, Noize MC, Билли Новик и Петербургский джазовый актив, О! Марго feat. Катя Павлова, Сансара (группа), Oxxxymiron и Курара (группа).

В 2021 году Red Pepper Film вернулись в рекламу для запуска благотворительного проекта Помощь, созданного актером Никита Кукушкин. В нестандартной для благотворительности рекламной кампании приняли участие Александр Паль, Манижа, Ирина Горбачева, Александр Горчилин, Игорь Бычков, Александр Гудков, Варвара Шмыкова, Настя Ивлеева, Ёлка (певица), Антон Лапенко, Ксения Собчак и Юрий Борисов. Благодаря рекламе было собрано свыше 17 856 474 рублей на оплату продуктовых корзин для пенсионеров за два месяца.

В 2022 году выйдет второй полнометражный фильм Ивана Соснина «Далекие Близкие» — роуд-муви про духовное воссоединение отца и сына во время незапланированного совместного путешествия по России. Главные роли исполнили Евгений Сытый и Филипп Авдеев.

Собственники и руководство 
Основные владельцы компании: Данил Голованов, Иван Соснин

Деятельность 
Производство кино, музыкальных клипов, брендированного контента.

Ссылки 
 www.redpepperfilm.com 
 Official YouTube Channel
 «Дядя Ваня» выпустил свой первый полнометражный фильм
 Феномен «Дяди Вани»: бренд отказался от рекламы в пользу короткометражек о людях и собирает миллионы просмотров — Маркетинг на vc.ru
 Уход из традиционной рекламы и годовой оборот в $1,5 млн: история компании Red Pepper Film — Маркетинг на vc.ru
 «Люди устали от трендов YouTube, продюсеры губят идеи»: почему продакшн-студии задумались о своих сервисах для стриминга — Медиа на vc.ru
 Onedollar.tv — Red Pepper Film о запуске своего стримингового сервиса с подпиской за 1$ в месяц — Медиа на vc.ru
 https://news-burg.ru/doc/a1e613fd-68fa-4c1a-a158-fd4f3dbee14fu

Кинокомпании России
Компании Екатеринбурга